Wettstein puede referirse a:
 Johann Rudolf Wettstein
 Minna Wettstein-Adelt, nacida como Adelt-Duc
 Richard Wettstein von Westersheim, botánico austríaco.
 Sistema Wettstein, un sistema botánico.